Николаевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Петропавловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Николаевка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 998 человек, в том числе 489 мужчин и 509 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Петропавловского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края